Акшейх — назва смт Роздольне Роздольненського району Автономної Республіки Крим України до 1944 року
 Акшейх — назва села Новосільцеве Джанкойського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року